El término piloto  o su equivalente en inglés, pilot, pueden referirse a:

Localidad

 Pilotos, uno de los trece Consejos del municipio de Consolación del Sur, en la Provincia de Pinar del Río en la isla de Cuba.

Biología 

 el ave paseriforme llamada "piloto", Cinclodes patagonicus.
 los mamíferos cetáceos llamados "ballenas piloto", del género Globicephala.
 el pez perciforme llamado "pez piloto", Naucrates ductor.

Transportes 

 Piloto de aviación.
 Piloto automático.
 Piloto de guerra.
 Anexo:Piloto-Cosmonauta de la URSS.
 Anexo:Pilotos de pruebas. 
 Piloto práctico que conduce naves por aguas poco profundas o riesgosas.
 Piloto (náutica)

Deportes 

 Piloto de carreras.
 Pilotos españoles en la Fórmula 1

Tecnología 

 Palm Pilot, generación de PDA. Por ejemplo Pilot 1000 y Pilot 5000.
 Planta piloto, planta de procesos a escala reducida.

Televisión 

 Episodio piloto, nombre del primer episodio de la mayoría de las series.
 Pilot, episodio piloto de la serie de televisión Glee.
 Piloto, doble capítulo correspondiente al primer y segundo episodio de la primera temporada de Lost.
 Piloto, episodio piloto de la serie de televisión The X-Files.
 Piloto, episodio piloto de la serie de televisión Prison Break.
 Pilot Under the dome, episodio piloto de la serie de televisión Under the Dome.
 Pilot (Rick & Morty) , episodio piloto de la serie de televisión para adultos Rick y Morty.

Música 

 Pilot, grupo musical que se formó en 1973 en Edimburgo, Escocia.
 Los Pilotos, grupo de música electrónica de España.
Twenty One Pilots, grupo de música alternativa estadounidense.

Videojuegos 

 Banjo-Pilot, de carreras de pilotos para Game Boy Advance.
 Time Pilot, arcade publicado por Konami en 1982.

Comercio 

 Honda Pilot, un automóvil todoterreno del fabricante japonés Honda Motor Company.
 Pilot Pen Corporation, empresa multinacional estilográfica.
 Gabardina, prenda de vestir que en Argentina llaman piloto.

Personas 

 José Castro Veiga, El Piloto, el último guerrillero español de la lucha antifranquista.